Dragon Storm steht für:

 Dragon Storm – Die Drachenjäger, ein Film von Stephen Furst aus dem Jahr 2004
 SpellForce 2: Shadow Wars#Spellforce 2: Dragon Storm, ein Add-on für das Computerspiel SpellForce 2 Shadow Wars aus dem Jahr 2007
 Dragon Storm (Saturn), ein seit 2004 bekannter Sturm auf der südlichen Halbkugel des Planeten Saturn